TSC Stores Tankard 2009 – prowincjonalne mistrzostwa Ontario mężczyzn w curlingu, eliminacje Tim Hortons Brier 2009. 

Turniej finałowy odbył się w dniach 2-8 lutego 2009 w Woodstock, na lodowisku Woodstock District Community Complex.

Eliminacje na szczeblu strefowym rozpoczęły się 5 grudnia 2008 z każdej z 16 stref wyłoniono dwie drużyny, które grały w jednym z 4 turniejów regionalnych. Z rywalizacji regionalnej do finałów zakwalifikowało się 8 drużyn. Ostatnie dwie dostały się z Challenge Round.

Tytuł mistrza prowincji obronił po raz kolejny Glenn Howard, mistrz świata 2007. Jego drużyna pokonała w finale Petera Cornera 8:1.

Drużyny

Roudn Robin

Sesja 1. 
2 lutego 2009, 14:00

Sesja 2. 
8 lutego 2009, 19:45

Sesja 3. 
3 lutego 2009, 14:00

Sesja 4. 
3 lutego 2009, 19:00

Sesja 5. 
4 lutego 2009, 14:00

Sesja 6. 
4 lutego 2009, 19:00

Sesja 7. 
5 lutego 2009, 14:00

Sesja 8. 
5 lutego 2009, 19:00

Sesja 9. 
6 lutego 2009, 14:00

Play-off

1-2 
7 lutego 2009, 14:00

3-4 
6 lutego 2009, 19:00

Półfinał 
7 lutego 2009, 19:00

Finał 
8 lutego 2009, 14:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2008/2009 w curlingu

2009 w curlingu
2009
2009 w Kanadzie